Il doppio femminile  del torneo di tennis South African Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Rosalyn Fairbank e Beverly Mould che hanno battuto in finale Sandy Collins e Andrea Leand 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Rosalyn Fairbank /  Beverly Mould (Campionesse)
 Ilana Kloss /  Heather Ludloff (primo turno)

 Mary Lou Daniels /  Anne White (semifinali)
 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South African Open 1984